L'église orthodoxe russe Saint-Nicolas (en ) est une église située à Bari (Italie), dans le quartier , corso Benedetto Croce. 

L'église est dédiée à saint Nicolas.

Histoire 
La construction de l'église remonte au début du . En 1911, la Société impériale orthodoxe de Palestine charge Alexeï Chtchoussev de construire cette église, dont la première pierre est posée le , en présence du prince Jevakhov, mais l'église n'est terminée qu'après la fin de la Première Guerre mondiale.

En 1937, l'église devient la propriété de la municipalité de Bari.

, l'église russe continue d'être un point de référence des civilisations de l'Europe de l'Est et du bassin oriental de la mer Méditerranée. 

Le , le patriarche de Moscou et de toutes les Russies Alexis II a reçu à sa résidence de travail du monastère Danilov le maire de la ville de Bari Simeone di Caño Abbrecha. Un accord a été conclu sur le transfert des « chambres du tsar » à l'Église orthodoxe russe, un complexe de pèlerinage adjacent à l'église Saint-Nicolas. Des ajouts correspondants ont été apportés à l'accord de coopération entre l'Église orthodoxe russe et les autorités de la ville de Bari, signé le .

Le , à l'occasion de la visite du Premier ministre russe Vladimir Poutine à Bari, commencent les négociations pour le transfert de l'église à la Russie. 

Le don officiel a lieu le  en présence du président de la République Giorgio Napolitano et du président de la fédération de Russie Dmitri Medvedev.

Autres images

Notes et références

Voir aussi

Liens internes 
 Église Saint-Nicolas de Myre

Liens externes 
  Chiesa Ortodossa Russa di Bari, dedicata a San Nicola
  San Nicola Taumaturgo, arcivescovo di Myra.

Église orthodoxe en Italie
Église à Bari
Bari